Ciclope (Cyclops), il cui vero nome è Scott Summers, è un personaggio dei fumetti, creato da Mark Millar, Adam Kubert e Andy Kubert nel 2001, pubblicato dalla Marvel Comics.

È uno dei protagonisti della serie regolare Ultimate X-Men, edita in Italia dalla Marvel Italia. Il personaggio è una rivisitazione adattata ai gusti dei lettori del XXI secolo della versione classica, come tutti gli altri protagonisti della linea Ultimate.

Biografia del personaggio

Ingresso negli X-Men
Il fattore X - nella famiglia Summers - è sicuramente diffuso da più generazioni, nonostante non si sappiano le origini di Ciclope. Tuttavia, dai numeri più recenti, abbiamo appreso che egli è il fratello di Havok alias Alex Summers. Nel primo numero di Ultimate X-Men, Ciclope faceva già parte dell'istituto.

Egli ha in sé le caratteristiche del leader e spesso questi comportamenti l'hanno condotto alla gelosia e al tradimento degli X-Men stessi.

Il passaggio alla Confraternita
In seguito a una missione in Croazia, Bestia rimase gravemente ferito, quasi sul punto di morte. A causa di questo fattore (ma anche il fatto che Jean Grey - che Ciclope amava e ama tuttora - faceva allora coppia fissa con Wolverine), Ciclope decise di trasferirsi nella Terra Selvaggia, allora base di Magneto, dove iniziò a svolgere alcune missioni per la Confraternita.

Dopo gli attacchi di Magneto a Washington, Ciclope decise di tornare a far parte degli X-Men.

Le liti con Wolverine
I due mutanti - molto legati sul piano psichico - hanno spesso avuto grandi liti. Quella che più portò Ciclope alla morte fu la lite che avvenne poco prima di una missione alla Terra Selvaggia, una lite avvenuta proprio per Jean.

Quando a Wolverine si presentò l'occasione, lo lasciò cadere negli antri della Terra Selvaggia. Ciclope rimase per più di un mese senza né cibo né acqua, rischiando la morte, la fame e la follia.

Ma al trentunesimo giorno, egli fu ritrovato da un'équipe di scienziati di Magneto che faceva ricognizioni sul luogo. Fu poi riabilitato nella nuova base di Magneto, una cittadella volante in Antartide.

Relazioni sentimentali
Ciclope ha avuto sin dal primo giorno alla scuola Xavier un solo e unico amore: Jean Grey. Egli ha molto sofferto nel periodo in cui Jean stava con Wolverine, ed è persino stato disposto a uccidere per riaverla. C'è un profondo legame sia fisico che psichico tra i due mutanti. All'inizio molto impacciato, è stato proprio questo fattore a far scattare la molla dell'innamoramento in Jean, che da allora lo ha considerato come un vero uomo, capace di provare tutti i sentimenti. Nonostante questo, Ciclope appare preoccupato di una possibile relazione tra il Professor X e Jean Grey.

Poteri e abilità 
Il suo DNA gli ha fornito la capacità di sparare raggi ottici che - in seguito ad un trauma infantile - possono ora essere controllati solo attraverso un paio di visori al quarzo, che possono comunque variare per forma e dimensioni. Gli occhiali gli sono stati forniti dal Professor X.

Voci correlate 
Ciclope, versione classica

Ciclope